Oulchy ist Namensbestandteil zweier französischer Gemeinden im Département Aisne:

Oulchy-la-Ville
Oulchy-le-Château